Cardington peut faire référence à :
 Cardington (Bedfordshire), village d'Angleterre au sud-est de Bedford
 , village d'Angleterre à l'ouest de Birmingham
 Cardington (Ohio), village de l'Ohio